Francisco IV de Módena (Milán, 6 de octubre de 1779 - Módena, 21 de enero de 1846) fue duque de Módena, Reggio y Mirandola (desde 1815), Duque de Massa y Carrara (desde 1829), Archiduque de Austria-Este, Príncipe Real de Hungría y Bohemia y Caballero de la Orden del Toisón de Oro.

Biografía 
Su padre fue Fernando Carlos de Austria, archiduque de Austria-Este y duque de Brisgovia (por decreto imperial). Su madre fue María Beatriz de Este, duquesa de Massa y princesa de Carrara y señora de Lunigiana (título que heredo de su madre María Teresa Cybo-Malaspina).

En 1812, Francisco contrajo matrimonio con su sobrina, la princesa María Beatriz Victoria de Saboya, hija del rey Víctor Manuel I de Cerdeña y su hermana, María Teresa de Austria-Este. Dueño de un sentido casi místico de la misión divina del soberano y obsesionado con los carbonarios que negaba, emitiendo en su contra, a poca distancia del uno del otro, dos edictos, el segundo de los cuales agrava las penas de la primera.

En 1820 el Tribunal Estatal de Rubiera proceso a cuarenta y siete personas acusadas de carbonería, condenándolas a varios castigos, dos fueron condenados a muerte. El duque, quien validaba las resoluciones judiciales y, generalmente mostraba clemencia, la confirmó en algunos, para otros redujo la pena impuesta y confirmó de las dos penas de muerte sólo una en contra de don Giuseppe Andreoli, decapitado poco después en Rubiera porque su estado de sacerdote, según el duque, agravava del delito: él, en efecto, apoyó la posibilidad de conciliar la religión católica con las ideologías del resurgimiento.

Debido a que muchos estudiantes se mostraron partidarios de las nuevas ideas, exigió que los estudiantes universitarios residieran en los numerosos colegios que surgieron, se comprometió a reducir el número de estudiantes de derecho, juzgándolo peligroso para el destino del ducado e innecesariamente demasiados para las necesidades reales. Por la misma razón, al contrario de lo que ocurrió en Europa, no favoreció el surgimiento de nuevas industrias, volviendo más bien su atención a la agricultura, cuyos trabajadores eran más leales a la monarquía.

En 1834 se construyó en Modena, el grandioso Foro Boario para el mercado de ganado "en honor y conveniencia de los agricultores fieles", pero no les gustaba, y el edificio estaba vacío. Los grandes porches estaban cerrados y la gente del lugar hizo que utilizan para diversos fines, hoy alberga la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad.

A juzgar por las crónicas escritas por los opositores políticos (especialmente los miembros del Resurgimiento), Francisco IV utilizó en su gobierno una huella dictatorial y sanguinaria. Por ejemplo, el libro de Ciro Menotti y sus compañeros, escrito por el oficial garibaldino Taddeo Grandi, modenense, publicado en 1880 (a partir de la tipografía Azzoguidi de Módena y una copia de la cual se conserva en la biblioteca del museo Mazzini en Génova), informó de actos de atrocidad cometidos por la policía del ducado, a cuyo mando estaba sólo Francisco IV.

Relaciones con Ciro Menotti 
El mismo Ciro Menotti murió en la horca tras un nunca bien demostrado intento de insurrección contra el duque. Si la historia de Ciro Menotti nunca se ha aclarado con certeza, cierto es que Menotti y el duque se conocían y tal vez hubiera intervenido entre los dos acuerdos políticos: Francisco IV compartió el proyecto menottiano para lograr la unidad de Italia a través de movimientos coordinados en diferentes ciudades, con la esperanza de que él fuese futuro rey de Italia.

Por supuesto que él pensó en un reino de Italia en el norte hasta la Toscana, y sin embargo no está claro por qué el duque, que conocía el proyecto de Ciro Menotti, no lo hizo arrestar antes, la versión más aceptada es que el duque inicialmente favoreció y apoyó la rebelión, a sabiendas de la fecha, pero que una intervención de Austria le hicieron cambiar de opinión y programas.

En este punto, el 3 de febrero de 1831, Menotti, por temor a ser detenido, anticipó los tiempos. Francisco IV, informado, hizo rodear por sus guardias la casa de Menotti, donde se estaba llevando a cabo una reunión de unos cuarenta conspiradores. Algunos disparos se produjeron y los guardias sufrieron a causa de los rebeldes, que en parte huyeron, en parte fueron detenidos.

Ciro Menotti intentó escapar saltando desde una ventana en el jardín trasero, pero fue herido y arrestado. El duque escribió inmediatamente una carta al gobernador de Reggio «Esta noche se rompió una terrible conspiración en mi contra. Conspiradores están en mis manos. Inmediatamente envíeme el verdugo».

Mientras tanto, la revuelta había estallado en Bolonia y el duque pensó que sería prudente huir a Mantua, trayendo consigo a Ciro Menotti encadenado, quien, al final de la marcha, reportado en Módena fue juzgado por el Tribunal Especial de Rubiera y condenado a muerte en la horca, sentencia ejecutada en las murallas de la ciudadela de la ciudad.

Familia 
Francisco IV se relaciona con las casas reales más importantes de Europa por parte de su padre, que era hermano de María Antonieta (mujer de Luis XVI, rey de Francia). Por eso mismo era primo del rey Francisco I de las Dos Sicilias y el emperador Francisco I de Austria, el duque de Parma y rey de Etruria Luis I de Borbón, de Luis XVII de Francia y el Gran Duque Fernando III de Toscana. Además, sus cuñados eran el rey Víctor Manuel I de Saboya, quien más tarde se convirtió en su suegro también, y el Elector de Baviera Carlos Teodoro de Baviera. Su primo segundo fue Luis Felipe I de Francia.

Descendencia 
Francisco y Beatriz tuvieron cuatro hijos:
 María Teresa de Módena (1817-1886), se casó con el príncipe Enrique de Francia, Conde de Chambord.
 Francisco V (1819-1875, el último duque de Módena con el nombre de Francesco V, se casó con la princesa Aldegunda de Baviera.
 Fernando Carlos de Austria-Este, Archiduque de Austria-Este se casó con la Archiduquesa Isabel Francisca de Austria.
 María Beatriz de Austria-Este, se casó con Juan de Borbón, conde de Montizón y Pretendiente Carlista al Trono de España.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 

 6 de octubre de 1776 - 1814: Su Alteza Real el archiduque Francisco de Austria-Este, príncipe real de Hungría y Bohemia, archiduque de Austria, príncipe hereditario de Módena (¿?).
 1814 - 21 de enero de 1846: Su Alteza Real el archiduque Francisco de Austria-Este, príncipe real de Hungría y Bohemia, archiduque de Austria, duque de Módena, de Reggio, de Mirandola, de Massa, de Carrara (desde 1829), de Guastalla, etc, etc, etc...

Órdenes

Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
 Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría.

Extranjeras 

 Caballero gran cruz de la Real Orden de San Fernando del Mérito. ()
 Caballero de la Orden de San Andrés. ()
 Caballero de primera clase de la Orden de San Alejandro Nevski. ()
 Caballero de primera clase de la Orden de Santa Ana. ()

Empleos 

 Coronel propietario (Inhaber) del Regimiento de Coraceros n.º2 del Ejército Imperial y Real.
 General de caballería del Ejército Imperial y Real.

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Duques de Módena
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden de San Huberto
Caballeros grandes cruces de la Orden de San José
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Casa de Austria-Este
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XVIII
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Nacidos en Milán
Fallecidos en Módena
Francisco 04
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico